Cáñamo silvestre puede referirse a:
El nombre común de la planta Althaea cannabina.
El nombre común de la planta Eupatorium cannabinum.